Prähauser ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Prähauser (1921–2016), österreichischer Bildhauer
 Stefan Prähauser (* 1948), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Stephanie Prähauser (* 1983), österreichische Schriftstellerin und bildende Künstlerin